The Academy (televisieserie), Hongkongse politieserie.
 The Academy Is..., Amerikaanse band.
 The Academy (ep), ep van The Academy Is...